Прей Венг () е една от двайсетте провинции в Камбоджа. На север граничи с провинция Кампонг Тям, на юг с Виетнам, на запад с Кандал, а на изток с провинция Свай Риенг.

Административно деление 
Провинция Прей Венг се състои от един самостоятелен град-административен център Прей Венг и от 13 окръга.

Галерия

Източници 

Провинции в Камбоджа